Stratheden steht für:

 Stratheden, ein britisches Passagierschiff
 Stratheden (Schottland), den namensgebenden Ort in der Council Area Fife
 Stratheden (New South Wales), eine Ortschaft im Richmond Valley Council, New South Wales, Australien.

en:Stratheden, Fife
en:Stratheden, New South Wales